Прави́тельство Дюпюи́ () — французский кабинет министров периода Третьей республики во главе с Шарлем Дюпюи:

 правительство Дюпюи (1) — с 4 апреля по 23 ноября 1893 года;
 правительство Дюпюи (2) — с 30 мая по 25 июня 1894;
 правительство Дюпюи (3) — с 1 июля 1894 по 15 января 1895;
 правительство Дюпюи (4) — с 1 ноября 1898 по 18 февраля 1899;
 правительство Дюпюи (5) — с 18 февраля по 12 июня 1899.

Правительство Франции